Römer ist ein Einschlagkrater auf der nordöstlichen Mondvorderseite am nördlichen Rand des Sinus Amoris, östlich von Le Monnier und westlich von Macrobius.
Der Kraterwall ist terrassiert und zeigt Spuren ausgedehnter Rutschungen. Das Innere weist einen Zentralberg auf.

Westlich des Kraters verlaufen die Mondrillenstruktur der Rimae Römer in nordwestlicher Richtung.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem dänischen Astronomen Ole Rømer offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Römer auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)